La Fortuna, como nombre de localidad, puede referirse a:

 el distrito costarricense La Fortuna;
 el barrio La Fortuna, en Leganés (España).
 Miniserie de televisión La Fortuna (serie de televisión) estrenada en 2021 en la plataforma Movistar y dirigida por Alejandro Amenábar